Алексей Бызов:
 Бызов, Алексей Леонтьевич (1926—1998) — советский и российский физиолог.
 Бызов, Алексей Петрович (1904—1982) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.